Open GDF Suez 2014 – tenisowy turniej WTA z cyklu Open GDF Suez rozgrywany w dniach 27 stycznia–2 lutego 2014 roku w Paryżu na kortach twardych w hali o puli nagród 710 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2014 w tenisie ziemnym
2014
2014 we Francji